
Termin -{UTP}- ima više značenja.
 skraćenica za neoklopljenu upredenu paricu
 -{UTP}-, ili uridin-5'-trifosfat, je pirimidinski nukleotid.
 135-{UTP}-, ili untripentijum, je hipotetični hemijski element.